Кругляк — український танець.
 Кругля́к (діал. кряж) — колода, стовбур зрубаного дерева (вживається також як збірна назва лісоматеріалу).
 Кругляк — інша назва шатрового вітряка.
 Кругляк — оцупок колоди, чурбак.
 Кругляк — круглястий камінь, булижник.
 Кругляк — неофіційна назва розпізнавального знаку військового літака.

Кругляк — українське прізвище:

 Кругляк Андрій Олександрович (1986) — український футболіст.
 Кругляк Борис Абрамович (1934—1996) — український вчений-історик.
 Кругляк Олексій Григорович (1975) — український фехтувальник, олімпієць.
 Кругляк Юрій Михайлович (1925—1998) — український поет та письменник.
 Кругляк Юрій Олексійович (1937) — вчений в галузі квантової хімії, один із засновників української школи квантової хімії.

Див. також 
 Кругляков Сергій Іванович (1879—?) — директор бібліотеки Львівської політехніки у 1945—1947 рр.

Примітки

Посилання 
 Кругляк  // 
Українські прізвища